Ксавьер Тэймс (; род. 9 января 1991 года в Сакраменто, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист. Выступает за баскетбольный клуб «Кентербери Рамс».

Средняя школа 
Ксавьер Тэймс учился в средней школе  в Элк-Гроуве. Во втором году обучения он в среднем за игру набирал 20,0 очков, отдавал 4,0 передачи, делал 5,0 подборов и 4,0 перехвата. На третьем году обучения Ксавьер Тэймс в среднем за игру набирал 26,0 очков, отдавал 6,0 передач, делал 5,0 подборов и 3,0 перехвата. В выпускном году он в среднем за игру набирал 21,0 очко, отдавал 6,0 передач, делал 6,0 подборов и 3,0 перехвата.

Студенческая карьера 
В сезоне 2009/2010 Ксавьер Тэймс сыграл 31 игру за «Вашингтон Стэйт» , 4 раза выходил в стартовой пятерке и проводил на площадке в среднем 17,6 минуты. Он в среднем за игру набирал 4,6 очка, отдавал 1,2 передачи, делал 1,5 подбор.

Сезон 2010/2011 Ксавьер Тэймс был вынужден пропустить по правилам NCAA, так как перевелся из «Вашингтон Стэйт» в «Сан-Диего Стэйт».

В сезоне 2013/2014 Тэймс был назван Баскетболистом года конференции Mountain West. Его также включили в первую сборную конференции Mountain West и сборную защиту MWC.

Профессиональная карьера 
На драфте НБА 2014 года Ксавьер Тэймс был выбран в 2-м раунде под 59-м номером командой «Торонто Рэпторс». Права с драфта на Ксавьера Тэймса были обменены «Торонто» в «Бруклин Нетс». В летней лиге НБА 2014 года в Орландо он играл за «Нетс».

6 августа Ксавьер Тэймс подписал контракт с «Севильей». 23 января 2015 года «Севилья» исключила Тэймса из своего состава. 11 февраля он подписал контракт с клубом Лиги развития НБА «Форт-Уэйн Мэд Энтс».

В июле 2015 года принял участие в Летней лиге НБА в составе «Бруклин Нетс».

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте университета Сан-Диего Стэйт

Баскетболисты США
Выпускники университета штата Калифорния в Сан-Диего
Игроки «Сан-Диего Стэйт Ацтекс» (баскетбол)
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки БК «МЗТ Скопье»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Трикала»
Игроки «Кентербери Рэмс»
Игроки БК «Кёрменд»
Игроки БК ВЭФ